Кубок Английской футбольной лиги 2022/2023 () — 63-й розыгрыш Кубка Английской футбольной лиги. Турнир также известен как Кубок Carabao (Carabao Cup), названный так в рамках спонсорского соглашения с производителем энергетических напитков Carabao Energy Drink. В нём приняли участие 92 команды, представляющих Премьер-лигу и Английскую футбольную лигу.

В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.

Победитель турнира квалифицируется в  раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА следующего сезона.

Участники 
В турнире участвует все 92 команды, выступающие в Премьер-лиге и трёх дивизионах Английской футбольной лиги, то есть все клубы с первого по четвёртый дивизион в система футбольных лиг Англии.

В первом раунде сыграли 22 из 24 клубов Чемпионшипа и все клубы из Лиги 1 и Лиги 2.

Во втором раунде в борьбу вступили два оставшихся клуба Чемпионшипа, завершившие предыдущий сезон на 18-м и 19-м месте в Премьер-лиге предыдущего сезона («Бернли» и «Уотфорд»), а также клубы Премьер-лиги, которые не квалифицировались в еврокубки (Лигу чемпионов, Лигу Европы или Лигу конференций).

Первый раунд 
В первом раунде сыграло 70 команд: 24 — из Лиги 2 (уровень 4), 24 — из Лиги 1  (уровень 3), 22 — из Чемпионшипа (уровень 2). В этом раунде команды были разделены на «северную» и «южную» секции исходя из географической принадлежности.

Северная секция

Южная секция

Второй раунд 
В первом раунде сыграло 50 команд: 35 победителей первого раунда, а также 2 клуба из Чемпионшипа (уровень 2), которые не сыграли в первом раунде, и 13 клубов Премьер-лиги, которые не квалифицировались в еврокубки. В этом раунде команды были разделены на «северную» и «южную» секции исходя из географической принадлежности.

Северная секция

Южная секция

Третий раунд 
В третьем раунде сыграли 32 команды. Помимо победителей второго раунда в борьбу вступили участники еврокубков — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». Жеребьёвка третьего раунда прошла 24 августа 2022 года. В этом раунде сыграли 19 команд из Премьер-лиги, 3 команды из Чемпионшипа, 6 команд из Лиги 1 и 4 команды из Лиги 2.

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде сыграют 16 команд, в том числе клуб «Джиллингем» из Лиги 2, четвёртого по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Жеребьёвка прошла 10 ноября 2022 года.

Четвертьфиналы

Полуфиналы 
В полуфинале сыграли четыре команды, все — из Премьер-лиги.

|}

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл со счётом 3:1 по сумме двух матчей.

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 5:0 по сумме двух матчей.

Финал 

В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. Матч прошёл на лондонском стадионе «Уэмбли» 26 февраля 2023 года.

Бомбардиры

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022
Англия
Кубок АФЛ